Edmond de Burgh (1298-1338) cinquième et dernier fils survivant de Richard Og de Burgh  seigneur de Connaught et  Comte d'Ulster dit le "Comte Rouge".

Biographie
En 1333 après le meurtre de son neveu Guillaume Donn de Burgh (i.e le Comte Brun), Edmond de Burgh tente de maintenir les droits sur le Connaught de l’héritière Elisabeth de Burgh, fille unique du défunt qui était élevée en Angleterre à la cour du roi Édouard III d'Angleterre dans l’attente d’épouser son second fils Lionel d'Anvers.

Edmond de Burgh qui était le chef du « Clan William » s’oppose rapidement à deux de ses cousins de la branche cadette de la Famille de Bourg, les « Mac William » ; Edmund Albanach de Bourke et Ulick Bod an Balcuigh d’Annaghkeen Burke, tous deux fils de William Liath de Burgh, mort en 1324, et qui s’appuient sur le droit gaélique de transmission du patrimoine en ligne masculine et refusent de reconnaître les droits d’Elisabeth.

Pendant le conflit dit « Guerre Civile des  Burgh (1333-1338) » qui s’engage Edmond de Burgh s’appuie sur la place force de Castelconnel près de Limerick. En 1338 Edmond de Burgh est capturé par trahison pendant qu’il visitait un monastère  par les hommes de son homonyme Edmond  Albanach. Il est interné à Oilean-an-lara baptisée depuis l’île du comte (Earl Island) et noyé dans le Lough Mask dans un sac rempli de pierres par ses gardiens de la famille Stauton.

Union et descendancee 
Comme de nombreux membres de sa famille Edmond de Burgh avait épousé une princesse irlandaise, Slainy O’Brien, fille de Thoirdelbach mac Taigd Cael Uisce Ó Briain, roi de Thomond de 1276 à 1306 dont quatre fils survivants :
 Richard † 1365
 William † 1380
 Edmond mort † 1373
 David mort † 1387

Notes et références

Sources 
, édition du .

Naissance en 1298
Décès en 1338
Edmond
Histoire de l'Irlande médiévale